

Musica 
Wipeout – EP dei Crossfaith del 2018

Televisione 
 Wipeout – programma televisivo statunitense

Videogiochi 
 Wipeout – videogioco del 1995
 Wipeout – serie di videogiochi
 Wipeout – videogioco del 1972 per la console Magnavox Odyssey